Юстинуссен () — фарерская фамилия.

Известные носители:

 Юстинуссен, Адриан (род. 1998) — фарерский футболист, нападающий.

 Юстинуссен, Поуль (род. 1989) — фарерский футболист, защитник.

 Юстинуссен, Свайнур (род. 1995) — фарерский футболист, нападающий.

 Юстинуссен, Финнур (род. 1989) — фарерский футболист, нападающий.

Примечания